Kaschkarow ist der Familienname folgender Personen:

 Daniil Nikolajewitsch Kaschkarow (1878–1941), russisch-sowjetischer Zoologe und Ökologe
 Igor Alexejewitsch Kaschkarow (* 1933), sowjetischer Leichtathlet
 Juri Fjodorowitsch Kaschkarow (* 1963), sowjetischer Biathlet